Человек Марри (), также Гигант Стюарта — геоглиф на плато Финнис Спрингс (Южная Австралия), в 60 км от посёлка Марри (, ).
Маррийский человек — самый большой геоглиф на Земле; имеет в длину 2,7 км; линии фигуры  в глубину и до  (в среднем ) в ширину.
Также Человек Марри вошёл в «Книгу рекордов Гиннесса» как «Самый большой рукотворный рисунок аборигенов».

Обнаружен с воздуха 26 июня 1998 года пилотом Тревором Смитом, летевшим в Марри из Кубер-Педи. Самолёт летел на высоте 3000 метров; геофизики подчеркнули, что изображение можно видеть лишь с высоты от 3 до 10 тысяч метров.

Назван Стюартом в честь шотландского путешественника Джона Стюарта () в анонимном пресс-релизе.
По факс-описанию, направленному чиновникам, в пяти метрах от носа изображения была обнаружена мемориальная табличка  с американским флагом, олимпийскими кольцами и цитатой из книги 1946 года «Красный центр» Хедли Финлейсона (:en:Hedley Herbert Finlayson).

Автор изображения выясняется; вокруг изображения тянется скандал с претензиями от «экологического саботажа» () до «разрушения слоя, представляющего археологический интерес»..
Команда Дика Смита в течение двух лет (в том числе, предлагая деньги за информацию), безрезультатно выясняла происхождение Маррийского человека.
Власти официально объявили, что не будут проводить какие-либо судебные разбирательства в отношении создателей в случае их выявления.

Изображение подвергается эрозии и постепенно исчезает, однако из-за засушливого климата процесс этот долгий.

Примечания 

Геоглифы
Объекты Книги рекордов Гиннесса
Достопримечательности Австралии